Die Saison 2014/15 war die 24. Spielzeit der höchsten Spielklasse Mecklenburg-Vorpommerns, die 20. Spielzeit als Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern und die siebente als sechsthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Eröffnet wurde die Saison am 1. August 2014 mit der Partie FC Anker Wismar gegen den FC Mecklenburg Schwerin, die 1:1 endete. Der letzte Spieltag fand am 6. Juni 2015 statt. Meister wurde der FC Anker Wismar, der somit zur Saison 2015/16 in die Oberliga Nordost aufstieg.

Teilnehmende Mannschaften 
Aus der Vorsaison der Verbandsliga waren zwölf Mannschaften gesetzt. Aus der Oberliga Nordost war der Torgelower FC Greif abgestiegen. Drei Mannschaften stiegen aus der Landesliga auf. Als Sieger der Staffel Nord war dies der FC Förderkader René Scheider, als Sieger der Staffel Ost der FSV Einheit Ueckermünde und als Sieger der Staffel West die SG Aufbau Boizenburg.

Statistiken

Tabelle

Einzelnachweise 

201415
Verbandsliga MecklenburgVorpommern 2014 15